– rodzaj diety wegańskiej opartej na brązowym ryżu (genmai), warzywach (saishoku → dieta warzywna), glonach i grzybach.

Dieta została opisana po analizie wyników badań przeprowadzonych przez Hidetakę Suzukiego w 1995 roku nad zawartością witaminy B12 w osoczu wegan. Opiera się ona na brązowym ryżu i warzywach, w tym również „warzywach” morskich, jak glony i algi: nori, hijiki, wakame, kombu. Pożywienie składające się na opisaną w badaniach dietę uprawiane było w warunkach ekologicznych. Wiele ze składników odznaczało się wysoką zawartością kobaltu: gryka, fasola azuki, fasola, shiitake, hijiki. Według Suzukiego poziom witaminy B12 w osoczu dzieci stosujących tę dietę i u pozostałych dzieci w grupie kontrolnej „niewegetarian” był zbliżony bez istotnych statystycznie różnic.

Przypisy

Bibliografia 
 B12 in Tempeh, Seaweeds, Organic Produce, and Other Plant Foods
 Witamina B12 w tempeh, glonach, produktach ekologicznych i innych produktach roślinnych

Linki zewnętrzne 
 Informacja o diecie 

Kuchnia japońska
Diety żywieniowe
Weganizm